Вулиця Адмірала Нахімова — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишньої Російської імперії, названих на честь Павла Степановича Нахімова, російського адмірала.

Вулиця Адмірала Нахімова — вулиця в Запоріжжі.
 Вулиця Адмірала Нахімова — вулиця в Мелітополі.

Вулиці, названі на честь людей